Onderdistrict in Indonesië
 Karangawen (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karangawen (Girisubo), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Karangawen (Karangawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Karangawen (Tambakromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java